Stephen Bradley peut désigner :
 Stephen Row Bradley (1754-1830), un sénateur du Vermont au Congrès américain ;
 Stephen Bradley (1962-), un cavalier américain de concours complet ;
 Stephen Bradley (1984-) un joueur de football irlandais devenu entraîneur de football.